Achille Sannia – matematico e politico italiano
Gustavo Sannia – matematico e professore universitario italiano
Marisa Sannia – attrice e cantautrice italiana

Pagine correlate 
 Sannio (disambigua)